Uskoplje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Konavle, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 136 stanovnika.

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Konavle